Albulina sajana är en fjärilsart som beskrevs av Rühl 1895. Albulina sajana ingår i släktet Albulina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
sajana